Хербертинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Зигмаринген.  Население составляет 4855 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 38,64 км². Официальный код  —  08 4 37 044.

Железнодорожный узел Ульм — Зигмаринген, Аулендорф — Зигмаринген.  В черте населённого пункта две железнодорожные станции: Хербертинген и  Хербертинген-Орт.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга